Ро́берт Ллойд Пи́ден (; род. 11 ноября 1973, Брисбен) — австралийский боксёр, представитель нескольких весовых категорий от наилегчайшей до второй полулёгкой. Выступал за сборную Австралии по боксу в 1990-х годах, чемпион Игр Содружества, трёхкратный чемпион австралийского национального первенства, победитель и призёр многих турниров международного значения, участник двух летних Олимпийских игр в Барселоне. В период 1996—2007 годов боксировал на профессиональном уровне, владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Биография 
Робби Пиден родился 11 ноября 1973 года в городе Брисбен штата Квинсленд, Австралия. Его отец имеет шотландское происхождение, а мать — представительница австралийских аборигенов.

Проходил подготовку в клубе любительского бокса, базировавшемся в здании брисбенского стадиона «Ланг-Парк».

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в боксе в сезоне 1990 года, одержав победу на чемпионате Австралии среди юниоров. Год спустя уже выиграл взрослое национальное первенство в зачёте наилегчайшей весовой категории.

В 1992 году поднялся в легчайший вес и вновь стал лучшим на чемпионате Австралии. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Барселоне — в категории до 51 кг благополучно прошёл первых двоих соперников по турнирной сетке, тогда как в третьем четвертьфинальном бою со счётом 11:25 потерпел поражение от представителя КНДР Чхве Чхоль Су, который в итоге и стал победителем этого олимпийского турнира.

После барселонской Олимпиады Пиден остался в основном составе австралийской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, 1993 году он побывал на чемпионате мира в Тампере, где уже на предварительном этапе был остановлен россиянином Владиславом Антоновым.

В 1994 году в третий раз завоевал золото чемпионата Австралии, выступил на Играх Содружества в Виктории, откуда так же привёз награду золотого достоинства, в частности в финале взял верх над англичанином Спенсером Оливером.

В 1995 году отметился победой на международном турнире Multi Nations в Ливерпуле, где помимо прочего одолел будущего олимпийского чемпиона из Таиланда Сомлука Камсинга.

Находясь в числе лидеров боксёрской команды Австралии, прошёл отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте — в стартовом поединке категории до 57 кг прошёл марокканца Мохамеда Ашика, но затем со счётом 8:20 проиграл болгарину Серафиму Тодорову и выбыл из борьбы за медали.

Профессиональная карьера 
Вскоре по окончании атлантских Игр Пиден покинул расположение австралийской сборной и в декабре 1996 года успешно дебютировал на профессиональном уровне. Выступал преимущественно на территории США, долгое время шёл без поражений, выиграв несколько региональных титулов, в том числе стал чемпионом тихоокеанского региона по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и чемпионом Североамериканской боксёрской федерации (NABF) в зачёте второй полулёгкой весовой категории.

В июне 2000 года в претендентском бою IBF встретился с американцем Джоном Брауном (21-7) и уступил ему единогласным решением судей — тем самым потерпел первое в профессиональной карьере поражение и лишился титула чемпиона NABF.

Несмотря на проигрыш, Пиден продолжил активно выходить на ринг, стал чемпионом NABF в полулёгком весе и дважды защитил полученный чемпионский пояс. В марте 2002 года в ещё одном претендентском бою IBF боксировал с мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом (37-2), но проиграл досрочно в десятом раунде.

В дальнейшем Пиден выиграл один рейтинговый поединок, завоевал титул чемпиона Боксёрской ассоциации Соединённых Штатов и в очередном претендентском бою IBF нокаутировал американца Нейта Кэмпбелла (24-1-1). Наконец, в феврале 2005 года в повторном бою с Нейтом Кэмпбеллом (25-2-1) удостоился права оспорить титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе и на сей раз выиграл у своего соперника техническим нокаутом в восьмом раунде.

Тем не менее, Робби Пиден оставался чемпионом не долго, уже спустя семь месяцев в объединительном бою он встретился с действующим чемпионом Всемирного боксёрского совета (WBC) мексиканцем Марко Антонио Баррерой (60-4) — противостояние между ними состоялось на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и продлилось все отведённые 12 раундов — в итоге судьи единогласным решением отдали победу Баррере (счёт 109:118, 108:118, 108:118).

Последний раз боксировал на профессиональном уровне в марте 2007 года, потерпев поражение нокаутом от малоизвестного филиппинца. В общей сложности провёл на профи-ринге 29 боёв, из них 25 выиграл (в том числе 14 досрочно) и 3 проиграл.

В 2012 году был введён в Австралийский национальный зал славы бокса.

Впоследствии занимался тренерской деятельностью, готовил начинающих боксёров в своём собственном зале Fitzroys Stars Gym в Мельбурне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Роберт Пиден  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Боксёры Австралии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Игр Содружества по боксу
Чемпионы Международной боксёрской федерации